Cecilia Martínez puede referirse a las siguientes personas:

 Cecilia Martínez del Solar, psicóloga peruana;
 Cecilia Martínez (yudoca), yudoca mexicana;
 Cecilia Martínez (tenista), tenista estadounidense;
 Cecilia Martínez (locutora), locutora venezolana.